Le gouvernement Ali Zeidan est le gouvernement de la Libye du  au .

Historique 
Ali Zeidan est élu Premier ministre par le Congrès général national le . Il obtient la confiance du Parlement le 31 du même mois et entre en fonction le  suivant.

Le , le Congrès général national vote par 124 voix sur 194 le retrait de la confiance à Ali Zeidan et charge le ministre de la Défense, Abdallah al-Thani, d'assurer l'intérim comme Premier ministre.

Composition 

Ministre des Affaires étrangères : 
Mohamed Abdelaziz (intérim)
Ali Aoujali
Mohamed Abdelaziz
Ministre de la Défense :
Mohammed Mahmoud al-Bargati
Abdallah al-Thani
Ministre des Finances : Alkilani al-Jazi
Ministre de l'Intérieur : 
Abdelkarim Abdelrahman (intérim)
Achour Chwayel
Khalifa al-Cheikh
Abdelkarim Abdelrahman (intérim)
Ministre de la Culture :
Habib Mohammed Al-Amin

Notes et références 

Gouvernement de la Libye